Dobric steht für 

 ein Dorf im rumänischen Kreis Bistrița-Năsăud, siehe Dobric (Bistrița-Năsăud) 

Dobric oder Dobrić ist der Familienname folgender Personen:

 Nikola Dobrić (* 1982), österreichischer Linguist
 Petar Dobric (1923–1992), jugoslawischer Schauspieler
 Saša Dobrić (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Vinko Dobrić (1951–2022), jugoslawischer Volleyballspieler
 Zoran Dobrić (* 1960), serbischer Journalist

Siehe auch:
 Dobritsch (Begriffsklärung)
 Dobritz